Abid ist der Familienname folgender Personen:

 Laïla Abid (* 1977), marokkanisch-niederländische Journalistin
 Muhammad Ali al-Abid (1867–1939), osmanischer und syrischer Politiker
 Ramzi Abid (* 1980), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Abīd, Sklaven in Mauretanien
 Schwarze Garde (Marokko) (ʿAbīd al-Bukhārī), ehemalige schwarzafrikanische marokkanische Armee